Hilmarsson est un patronyme islandais dérivé du prénom Hilmar et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Arnar Rósenkranz Hilmarsson, musicien islandais, membre des Monsters and Men ;
  (né en 1959), joueur de handball islandais ;
  (né en 1962), acteur islandais ;
  (né en 1964), skieur alpin islandais ;
  (1986–2018), anarchiste islandais ;
 Hilmar Örn Hilmarsson (né en 1958), musicien, compositeur, chanteur, directeur artistique et Ásatrúarfélagið islandais ;
  (1946–1992), linguiste islandais ;
  (né en 1966), chanteur islandais.

Notes et références